Акронихия () — род деревьев или кустарников семейства .

Представители рода произрастают в Малайзии, Австралии и Индии.

Кустарники или маленькие деревья. Листья кожистые, 1-3-листочковые, обратнояйцевидные, эллиптические, продолговато-эллиптические. Цветки мелкие, белые, кремовые или светло-жёлтые.

Классификация

Таксономия 
Род Акронихия входит в семейство  порядка .

Виды 

По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 51 вид:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ещё довольно большое число видовых названий этого рода имеют в The Plant List (2013) статус unresolved name, то есть относительно этих названий нельзя однозначно сказать, следует ли их использовать как названия самостоятельных видов — либо их следует свести в синонимику других таксонов.

Примечания 

Рутовые
Флора Азии
Флора Австралии